Evergreen Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Evergreen Township (Montcalm County, Michigan)
 Evergreen Township (Sanilac County, Michigan)
 Evergreen Township (Minnesota)
 Evergreen Township (North Dakota)